Цу может означать:
 Цу — германская фамильная приставка (например, Карл-Теодор цу Гуттенберг).
 Цу — город в Японии, административный центр префектуры Миэ.
 Цу — нахское божество.
 Цу — символы японской каны, используемые для записи ровно одной моры.
 Цу — диграф нескольких кириллических языков.